Tuscumbia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tuscumbia (Alabama)
 Tuscumbia (Missouri)

Fluss:
 Tuscumbia River

Schiff
 USS Tuscumbia